Die GSB Thailand Open 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Hua Hin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 10. bis 16. Februar 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Dajana Jastremska im Einzel sowie die Paarung Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die GSB Thailand Open 2020 fand vom 8. bis 9. Februar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Hua Hin